Taranis – dio del tuono nella mitologia celtica
 Taranis – genere di molluschi marini
 Taranis – pianeta nell'universo fittizio di Stargate
 Taranis – prototipo di drone stealth del Regno Unito
 Taranis Patera – struttura geologica della superficie di Io
 5370 Taranis – asteroide